Dorfkirche Zützen steht für:
 Dorfkirche Zützen (Golßen) im Ortsteil Zützen von Golßen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Dorfkirche Zützen (Schwedt) im Ortsteil Zützen von Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg